

Architettura 
 Teatro Storchi – storico teatro di Modena

Persone 
 Fabio Storchi – imprenditore italiano
 Ferdinando Storchi – politico e sindacalista italiano cattolico, presidente della ACLI e deputato DC
 Thaisa Storchi Bergmann – astrofisica brasiliana, Award for Women in Science 2015